motyl – owad dzienny lub nocny z rzędu łuskoskrzydłych (Lepidoptera)

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Motyl – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Motyl – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Motyl – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Gostycyn

Inne 
 Motyl – południowokoreański film z 2001 roku
 Motyl – powieść Lisy Genovy
 Motyl Still Alice – amerykańsko-francuski film z 2014, adaptacja powieści
„Motyl” – singel Yujol z 2018 roku

Zobacz też 
 Motyle

de:Schmetterling (Begriffsklärung)
en:Butterfly (disambiguation)
fr:Butterfly
ru:Бабочка (значения)